Катарбей — село в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Село находится в 62 км от посёлка Шумского и в 72 км от районного центра Нижнеудинск. На востоке села течёт одноимённая река с водохранилищем.

История 
Село основано в конце XIX века для размещения переселенцев из европейской части Российской империи.
В 1907 году была построена деревянная церковь, которая вскоре сгорела.
В 1909 году село называлось участком Катарбей Икейской волости Нижнеудинского уезда, относилось к благочинию Худоеланской Николаевской церкви.
Между 1910 и 1911 годом была построена новая деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1913-17 годах была построена школа.
В 1917 году было центром Катарбейской волости Нижнеудинского уезда.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население населённого пункта составило 456 человек.

Власть 
Село в административном плане относится к Катарбейскому муниципальному образованию Нижнеудинского района Иркутской области являясь его административным центром.

Известные уроженцы 
 Беловолов, Михаил Васильевич (1923 — ?) — председатель колхоза, депутат Иркутского областного совета 10-го созыва, кавалер ордена Ленина.
 Савченков, Михаил Федосович — советский и российский токсиколог и гигиенист.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района